Озера или Озёра — название населённых пунктов.

Россия 
 Озёра — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Озера — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Озёра — деревня в Удомельском районе Тверской области.

Украина 
 Озёра — село в Брусиловском районе Житомирской области.
 Озёра — село в Бородянском районе Киевской области.
 Озёра — село в Светловодском районе Кировоградской области.
 Озера — село в Кобелякском районе Полтавской области.
 Озёра — село в Ахтырском районе Сумской области.

См. также 
 Лейкс
 Озеро
 Посёлок дома отдыха «Озёра»